Meadow peut faire référence à :

Toponymes

Angleterre 
 Meadow Park, un stade de football basé à Borehamwood.
 Meadow Lane, stade de football anglais situé dans la ville de Nottingham.

Canada 
 
 Rivière Meadow, un affluent de la rivière Patapédia (versant de la rivière Ristigouche et de la Baie-des-Chaleurs, coulant dans la péninsule gaspésienne, dans la région administrative du Bas-Saint-Laurent, au Québec.

États-Unis 
 East Meadow, ville du Comté de Nassau (New York) situé sur le Long Island dans l'État du New York.
 Meadow Lakes, ville d'Alaska dans le borough de Matanuska-Susitna.
 Flushing Meadows-Corona Park, parc de la ville de New York dans l'État de New York.
 Sheep Meadow, un des espaces de Central Park à New York.
 Meadow, une ville du comté de Terry, au Texas.
 Meadow, une municipalité de l'Utah.

Autres 
 Meadow Soprano, personnage fictif de la série télévisée d'HBO Les Soprano
 Herb Meadow, scénariste et producteur américain
 Roy Meadow, pédiatre anglais
 Meadow Sisto, actrice américaine
 Meadow Quartet, groupe polonais de jazz et de klezmer